Баранцы — топоним:

Белоруссия 
 Баранцы — деревня, Озятский сельсовет, Жабинковский район, Брестская область
 Баранцы — деревня, Скороднянский сельсовет, Ельский район, Гомельская область
 Баранцы — деревня, Жупранский сельсовет, Ошмянский район, Гродненская область
 Баранцы — деревня, Осиповичский сельсовет, Вилейский район, Минская область
 Баранцы — упразднённый населённый пункт, деревня, Свислочский сельсовет, Осиповичский район, Могилёвская область